Gabi Szűcs, właśc. Gabriella Szűcs (ur. 1972) – węgierska piosenkarka
 Gabriella Szűcs (ur. 1984) – węgierska piłkarka ręczna, medalistka mistrzostw świata
 Gabriella Szűcs (ur. 1988) – węgierska piłkarka wodna, medalistka olimpijska i mistrzostw świata